Западно-Сибирский учебный округ — учебный округ Российской империи, состоявший из Тобольской, Томской губерний и Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской областей.

История 
Западно-Сибирский учебный округ учреждён 1 июля 1885 года путём разделения Сибирского учебного округа:
 Западно-Сибирский (Тобольская, Томская губернии, Акмолинская, Семипалатинская, Семиреченская области)
 Восточно-Сибирский (Иркутская, Енисейская губернии, Якутская область).

Впервые вопрос о выделении Западно-Сибирского учебного округа в самостоятельную административную единицу был поставлен в 1803 году. На протяжении всего XIX века этот вопрос несколько раз поднимался на региональном и центральном уровне. Однако в силу разных причин, лишь в 1880-х годах все учебные учреждения на территории Западной Сибири были переданы в подчинение генерал-губернатора Западной Сибири. В самостоятельную административную единицу он был выделен 12 марта 1885 года.

К этому времени на территории округа уже было открыто:
 3 мужские гимназии (Тобольская в 1789 г., 1-я Омская в 1876 г., 1-я Томская в 1838 г.);
 2 реальных училища (1-е Томское в 1877 г. и Тюменское в 1879 г.);
 2 женские гимназии (Томская Мариинская и Первая Омская в 1863 г.);
 3 женских прогимназии (4-классная Тарская в 1872 г., 4-классные Туринская и Ялуторовская в 1873 г.);

В процессе создания новых учебных заведений комплектование специалистами осуществлялось как за счет подготовки собственных кадров, так и приглашения иностранцев. С момента создания Западно-Сибирский учебный округ просуществовал 33 года. За это время было открыто три высших учебных заведения, 50 средних учебных заведений:
 12 восьмиклассных правительственных мужских гимназий,
 6 правительственных реальных училищ,
 10 частных среднеучебных заведений (2 мужских, 2 женских, 6 смешанных),
 21 женская гимназия,
 Первое Сибирское коммерческое училище,
а также большое количество начальных школ.
В период между двумя революциями 1917 года Первое Сибирское коммерческое училище было реорганизовано в Первый Сибирский (Томский) практический политехнический институт.

Попечители 
 1885—1898 — Флоринский, Василий Маркович
 1898—1899 — Судаков, Александр Иванович
 1899—1914 — Лаврентьев, Леонид Иванович
 1914—1915 — Гефтман, Александр Фёдорович
 1915—1917 — Тихомиров, Нил Иванович

Статистика 
В 1910 году в округе было отказано в приёме в начальную школу 38 082 детям — это 23,1 % от общего числа учащихся и 47,4 % от учащихся в младшем отделении.

По данным школьной переписи 1911 года в Западно-Сибирском учебном округе насчитывалось 3446 начальных школ (350 в городах и 3096 на селе). Учащихся в начальных школах по школьным спискам числилось 125 970 мальчиков и 53 042 девочек. В момент переписи в школах было зафиксировано 119 799 мальчиков и 50 172 девочек.

Процент учащихся в начальной школе от всего населения составил 2,26 %.
 На 100 мужчин 3,55 %.
 На 100 женщин 1,54 %.
Процент детей посещающих начальную школу в возрасте от 7 до 14 лет составил 13,4 %, в возрасте от 8 до 11 лет 20,7 %.

Накануне Первой мировой войны в округе началось рассмотрение вопроса о введении системы всеобщего обучения. Однако из-за низкого финансирования, волокиты, а затем ликвидации окружной системы эти начинания так и не получили практической реализации.

По состоянию на 1915 год Западно-Сибирский учебный округ насчитывал 4,667 заведений всех типов, в которых обучалось в общей сложности 279,623 учащихся, в том числе начальных школ 4,455 с числом учащихся 252,084. В распределении по административно-территориальным составляющим округа:
 Тобольская губерния: учебных заведений — 1,455, учащихся — 70,957.
 Томская губерния: учебных заведений — 2,002, учащихся — 131,889.
 Акмолинская область: учебных заведений — 771, учащихся — 49,309.
 Семипалатинская область: учебных заведений — 201, учащихся — 11,869.
 Семиреченская область: учебных заведений — 238, учащихся — 15,599.
Распределение учащихся по типам учебных заведений (в числителе — количество учащихся, в знаменателе — число учебных заведений).

Примечание. Цифрами в столбцах таблицы обозначены административно-территориальные составляющие учебного округа:
 1 — Тобольская губерния
 2 — Томская губерния
 3 — Акмолинская область
 4 — Семипалатинская область
 5 — Семиреченская область

Литература 
  — см. в:

Примечания

Ссылки 
 Памятные книжки Западно-Сибирского учебного округа

См. также 
 Ведомственные округа Российской империи
 Учебные округа Российской империи

Учебные округа Российской империи
История Омской области
История Тюменской области
XIX век в Томской области
Появились в 1885 году в России